Bedingfield (Engeland), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Daniel Bedingfield
 Natasha Bedingfield